Leodice enteles är en ringmaskart som beskrevs av Chamberlin 1918. Leodice enteles ingår i släktet Leodice och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
enteles